Европейското първенство по футбол през 1996 година се провежда в Англия. Това е десетото Европейско първенство. Финалният турнир се провежда от 8 до 30 юни 1996 г. Шампион става отборът на , след победа над  с 2:1 на Уембли в Лондон (след златен гол на Оливър Бирхоф). Девизът на първенството е „Футболът се завръща у дома“ (), защото е първото европейско първенство в родината на футбола.

Евро 1996 е първото европейско първенство по футбол, на което участват 16 вместо дотогавашните 8 отбора. Причината за разширяването броя на участниците е, че на световните първенства през 1982, 1986 и 1990 г. участват по 14 европейски отбора, а на европейските през този период – само по 8.

Домакинът Англия се класира без да играе в квалификационната фаза. Останалите 15 отбора са определени от 8 квалификационни групи с по 6 отбора (с изключение на една група с 5 отбора), в които отборите играят по два мача с разменено домакинство. Квалификациите се провеждат през 1994 и 1995 г. За финалната фаза на турнира се класират победителите в групите и шестте най-добри втори. Двата най-слаби втори отбора играят плейофен мач на неутрален терен за излъчване на последния участник на Евро 1996.

В Евро 1996 отборите са разделени в 4 групи по 4 отбора. Във всяка група отборите играят срещу трите останали отбора в групата, като първите два отбора от всяка група участват на четвъртфиналите. Класирането се образува като за победа се дават 3 точки, а за равен – 1.

Във фазата на директни елиминации – четвъртфинали, полуфинали и финал, в мачовете, завършили наравно, се играят две продължения по 15 минути с правилото за златен гол. При липса на гол се изпълняват дузпи за определяне на победителя.

Избор на Домакин 

Домакинът е избран на среща на УЕФА, на 5 май, 1992: Англия 'преборва' други 4 кандидат-домакина (Австрия, Гърция, Холандия и Португалия). 'Родината на футбола' използва доста хитър ход в кампанията си, обявявайки че подготвя кандидатурата си и за домакинство на световното през 1998. Това кара другите страни-кандидати за СП '98 да подкрепят евро-кандидатурата й (за да я елиминират като потенциален конкурент за следващия турнир)

Квалификации 

Следните 16 отбора се класират за участие в Евро 1996:

Стадиони

Рефери 

 Герд Грабер
 Ги Гьотелс
 Вадим Жук
 Лейф Сундел
 Марк Бата
 Шандор Пул
 Хелмут Круг
 Дейвид Елери

 Дермот Галахър
 Ким Нилтон Нилсен
 Бернд Хайнеман
 Петер Микелсен
 Вацлав Крондъл
 Пиеро Качерини
 Пиерлуиджи Пайрето
 Марио ван дер Енде

 Атанас Узунов
 Николай Левников
 Лесли Мотрам
 Антонио Лопес Нието
 Мануел Диас Вега
 Андерс Фриск
 Серж Мументалер
 Ахмет Чакър

Групова фаза

Група A

Група B

Група C

Група D

Фаза на директни елиминации

Четвъртфинали

Полуфинали

Финал

УЕФА отбор на турнира

Статистика 
5 гола
  Алан Шиърър

3 гола
  Христо Стоичков
  Юрген Клинсман
  Давор Шукер
  Брайън Лаудруп

2 гола
  Оливер Бирхоф
  Матиас Замер
  Теди Шерингам
  Пиерлуиджи Казираги

Най-бързо вкаран гол: 3-та минута – Алан Шиърър (Англия срещу Германия) и Христо Стоичков (България срещу Румъния)

Европейски първенства по футбол
Футбол в Англия